Gelle, Gellé oder Gëlle ist der Name folgender Personen:

 Ernest Gellé (1834–1923), französischer Ohrenarzt
 Roxanne Gelle (* 1958), australische Hürdenläuferin und Sprinterin

Gelle ist der Name folgender Orte:
 Gelle, ungarischer Name der Gemeinde Holice in der Südwestslowakei

Siehe auch:
 Gellé-Versuch prüft die Beweglichkeit der Gehörknöchelchenkette 
 Gëlle Fra (dt.: Goldene Frau), der geläufige Name des Monument du Souvenir, eines Mahnmals  auf der Place de la Constitution in Luxemburg (Stadt)